Серге́й Никола́евич Анто́нов:
 Антонов, Сергей Николаевич (1884—1956) — русский архитектор, живописец и театральный художник, преподаватель.
 Антонов, Сергей Николаевич (1922—1989) — деятель советских спецслужб, заместитель председателя КГБ.